Рот — часть тела человека или животных.
 (5595) Рот — астероид главного пояса.

Топоним 
 Рот () — город в Германии, районный центр одноимённого района.
 Рот ( или Rott) — название нескольких немецких коммун (общин) в земле Рейнланд-Пфальц:
 Рот () — в районе Альтенкирхен-Вестервальд.
 Рот () — в районе Рейн-Лан.
 Рот () — в районе Рейн-Хунсрюк.
 Рот () — в районе Бад-Кройцнах.
 Рот () — в районе Альтенкирхен-Вестервальд.
 Рот-Прюм () — в районе Айфель Битбург-Прюм.
 Рот-на-Оуре () — в районе Айфель Битбург-Прюм.
 и в земле Баден-Вюртемберг.
 Рот-ам-Зее () — коммуна в районе Швебиш-Халль.
 Рот-ан-дер-Рот () — коммуна в районе Биберах.

Реки 
 Рот (приток Вурцахер-Аха) () — река в Баден-Вюртемберге (Германия).
 Рот (нижний приток Дуная) () — река в Баварии (Германия).
 Рот (верхний приток Дуная) () — река в Баден-Вюртемберге.
 Рот (приток Редница) () — река в Баварии.
 Блинде Рот () — река в Баден-Вюртемберге.

Фамилия 
Рот (Roth) — английская, немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Рот, Аарон (1894—1947) — хасидский раввин и талмудический учёный.
 Рот, Альбрехт Вильгельм (1757—1834) — немецкий ботаник и врач.
 Рот, Андреа (род. 1967) — канадская актриса.
 Рот, Андреас (1872—1949) — немецкий художник.
 Рот, Вероника (род. 1988) — американская писательница.
 Рот, Вильгельм Август (1833—1892) — немецкий военный врач.
 Рот, Владимир Карлович (1848—1916) — русский невропатолог и меценат.
 Рот, Габриелла (1941—2012) — танцовщица.
 Рот, Генри (1906—1995) — американский писатель еврейского происхождения.
 Рот, Генрих (1620—1668) — немецкий миссионер, один из первых исследователей санскрита.
 Рот, Георг Филипп Август фон (1783—1817) — российский педагог; лектор Императорского Дерптского университета.
 Рот, Дитер (1930—1998) — швейцарский художник.
 Рот, Джо (род. 1948) — американский кинопродюсер и режиссёр.
 Рот, Джордж (1911—1997) — американский гимнаст.
 Рот, Дэвид Ли (род. 1954) — американский певец, вокалист хард-рок-группы Van Halen.
 
 Рот, Йозеф (1894—1939) — австрийский писатель и журналист.
 Рот, Карл-Хайнц (род. 1942) — немецкий историк, социолог и врач.
 Рот, Клаудия (род. 1955) — немецкий политик.
 Рот, Клаус Фридрих (1925—2015) — британский математик.
 Рот, Константин Иванович (1821—1885) — русский военный деятель и педагог, генерал-лейтенант.
 Рот, Кристиан (род. 1985) — швейцарский и австрийский кёрлингист и тренер.
 Рот, Лиллиан (урождённая Лиллиан Рутштайн; 1910—1980) — американская актриса и певица.
 Рот, Логгин Осипович (1780—1851) — участник войн против Наполеона, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
 Рот, Людвиг Христианович (1789—1878) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Рот, Мартин (1914—2003) — гауптшарфюрер СС, начальник крематория концлагеря Маутхаузен.
 Рот, Мехтгильд (род. 1956) — немецкий зоолог и эколог.
 Рот, Моран (род. 1982) — израильский баскетболист.
 Рот, Нина (урождённая Нина Спатола; род. 1988) — американская кёрлингистка.
 Рот, Ойген (1895—1976) — немецкий писатель.
 Рот, Пауль Рудольф фон (1820—1892) — немецкий юрист.
 Рот, Петра (род. 1944) — немецкий политик, бывший обер-бургомистр Франкфурта-на-Майне.
 Рот, Рамона (род. 1977) — немецкая лыжница.
 Рот, Роберт (1898—1959) — швейцарский борец вольного стиля.
 Рот, Рудольф фон (1821—1895) — немецкий индолог и религиовед, один из основателей ведийской филологии.
 Рот, Селсо (род. 1957) — бразильский футбольный тренер.
 Рот, Сесилия (род. 1958) — аргентинская актриса.
 Рот, Симон — швейцарский кёрлингист.
 Рот, Тим (род. 1961) — британский актёр.
 Рот, Ульрих (род. 1954) — немецкий рок-гитарист.
 Рот, Уолтер Эдмунд (1861—1933) — британский антрополог.
 Рот, Фёдор Филиппович (1793—1880) — русский военачальник, герой Кавказской войны.
 Рот, Филип (1933—2018) — американский писатель, романист и педагог.
 Рот, Франсуа Ксавье (род. 1971) — французский дирижёр.
 Рот, Франц (род. 1946) — немецкий футболист, полузащитник.
 Рот, Хелла (род. 1963) — немецкая хоккеистка на траве.
 Рот, Шандор (1896—1951) — венгерский альтист.
 Рот, Элай (род. 1972) — американский кинорежиссёр.
 Рот, Элвин (род. 1930-е) — американский баскетболист.
 Рот, Элвин (род. 1951) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2012 года.
 Рот, Эмерих (1924—2022) — шведский общественный деятель и писатель, лауреат премии Улофа Пальме 2017 года.
 Рот, Энн (род. 1931) — американская художница по костюмам.
 Рот, Эрик (род. 1945) — американский киносценарист.
 Рот, Эрих (1910—1947) — немецкий нацист, офицер СС и гестапо.
 Рот, Юрген (1945—2017) — немецкий публицист и криминальный журналист.
 Рот, Юстус Людвиг Адольф (1818—1891) — немецкий геолог.
 Рот, Ян (1899—1972) — чешский кинооператор и актёр.

 Составные фамилии
 Рот-Хальвакс, Сисси (1946—2009) — австрийский государственный деятель.

Аббревиатуры и условные обозначения 
 РОТ — Российское общество туристов (1895—1928).
 ROT13 — алгоритм шифрования.
  — условное обозначение математического оператора ротора.
 ROT — код ИКАО румынского авиаперевозчика TAROM.

См. также 
 Род (значения)
 Рота (значения)
 Ротт (значения)
 Рут (значения)
 Рот-Вайсс (значения)
 Рот Фронт (значения)